Takahama bezeichnet
 Takahama-shi, kreisfreie Stadt (shi) in der japanischen Präfektur Aichi, siehe Takahama (Aichi)
 Takahama-chō, Stadt (chō) im Kreis Ōi der japanischen Präfektur Fukui, siehe Takahama (Fukui)
 Takahama-han, ein frühneuzeitliches Großlehen (han) mit Sitz in dieser Stadt, siehe Takahama (Han)
 Kernkraftwerk Takahama, Kernkraftwerk in dieser Stadt
 Takahama-machi, ehemalige Stadt (machi) im Kreis Kariwa der japanischen Präfektur Niigata bis 1957, siehe Takahama (Niigata)
 Takahama-machi, ehemalige Stadt im Kreis Hakui der japanischen Präfektur Ishikawa bis 1970, siehe Takahama (Ishikawa)

Takahama ist der Familienname folgender Personen:
 Takahama Kyoshi (1874–1959), japanischer Dichter und Schriftsteller der Meiji-, Taishō- und Shōwa-Zeit